Le Beaucet
Gens du Beaucet